Holme steht für:

 Holme (Aarhus), Vorstadt von Aarhus, Dänemark
 Holme (Alver), Ort in der Kommune Alver, Norwegen
 Holme (Cambridgeshire), Ort in der Grafschaft Cambridgeshire, England
 Holme (Cumbria), Ort in der Grafschaft Cumbria, England
 Holme Bay, Bucht im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Holme ist der Familienname folgender Personen:

 Myriam Holme (* 1971), deutsche Künstlerin
 Richard Holme, Baron Holme of Cheltenham (1936–2008), britischer Politiker 
 Robert Holme (* 1969), US-amerikanischer Skispringer
 Timothy Holme (1928–1987), britischer Journalist und Schriftsteller
 Vera Holme (1881–1969), britische Suffragette

Siehe auch:
 Holm